Влади́мир Андре́евич Тарасе́нко () — российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Воспитанник новосибирской хоккейной школы. Обладатель Кубка Стэнли 2019 года. Занимает третье место по заброшенным шайбам в НХЛ среди всех действующих российских хоккеистов (после Александра Овечкина и Евгения Малкина).

Карьера

Юность и становление 
Сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко. Родился 13 декабря 1991 года в Ярославле, где тогда играл его отец, впоследствии ставший его первым тренером. Заниматься хоккеем начал в Новосибирске, так как отец был постоянно в разъездах по стране. В хоккейную школу его водил дедушка, Владимир Тарасенко-старший, который сам долгое время занимался спортом и руководил ДЮСШ «Чкаловец».

С малых лет, Владимир Тарасенко-младший зарекомендовал себя отличным снайпером. В детском и юношеском возрасте был в своей команде лучшим бомбардиром. Несмотря на успешное выступление, его долго игнорировали тренеры юниорской сборной и лишь в 2008 году он впервые появился в её составе.

На клубном уровне Тарасенко-младший начал выступать за фарм-клуб «Сибири» с сезона 2007/2008, к концу которого стал одним из лучших игроков команды. Предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ сезона 2008/09 он проводил уже в основном составе.

«Сибирь» 

Владимир дебютировал 3 сентября 2008 года, в игре против московского «Динамо». В первой же смене, с первого же касания на 2-й минуте 43-й секунде он забил гол, оставив не у дел защитников соперника.

Свой первый сезон он провёл довольно успешно: в 38 играх чемпионата КХЛ 2008/09 набрал 10 (7+3) очков. Был номинирован на приз лучшему новичку сезона: обладатель приза определялся голосованием хоккейных специалистов и Владимиру не хватило буквально пары голосов — его опередил вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Проскуряков.

Второй сезон получился также удачным, в регулярном чемпионате КХЛ в 42 играх набрал 24 очка(13+11) и стал самым полезным игроком «Сибири» (+10).

В 2010/11 «Сибирь» провела лучший сезон в КХЛ и вышла в плей-офф, и тут Владимир был очень заметен, 19 очков (9+10). Он получил приглашение на матче звёзд КХЛ 2011 в Санкт-Петербурге, но не смог принять в нём участие из-за ранее полученной травмы.

В сезоне 2011/12 Тарасенко стал лидером своей команды. В ударную тройку «Сибири» Владимир вошёл вместе с финскими нападающими Йонасом Энлундом и Йори Лехтеря. В 39 матчах он набрал 38 очков (18+20), а его коэффициент полезности составил +11. Доиграть сезон в «Сибири» Владимиру не удалось, команда не попала в плей-офф и продолжать сезон было необходимо в другом клубе.

СКА 
13 января 2012 был обменян в петербургский СКА на Вячеслава Солодухина. Всего за команду Тарасенко провёл 15 игр набрав 16 очков (10+6). Принял участие в матче звёзд КХЛ 2012; выступая за команду «Востока», одержал победу в конкурсе «Самый эффектный буллит».

2 июня стало известно, что Тарасенко принял решение продолжить карьеру в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз».

В связи с локаутом в НХЛ Владимир Тарасенко на время вернулся в СКА, где играл в одной тройке с Ильёй Ковальчуком и Виктором Тихоновым. Звено нападения Ковальчук-Тихонов-Тарасенко стало одним из самых результативных в КХЛ (22 шайбы только за один октябрь). 22 октября 2012 года Тарасенко побил клубный рекорд СКА, набрав очки в 12 матчах подряд. Ранее рекорд принадлежал Максиму Сушинскому.

«Сент-Луис Блюз» 
В 2010 году Владимир Тарасенко выходит на драфт НХЛ. Он был выбран в первом раунде под 16-м номером клубом «Сент-Луис Блюз».

В 2012 году по истечении контракта со СКА перед ним встал выбор: продолжать играть в России или уехать за океан в Сент-Луис. Владимир предпочёл начать карьеру в НХЛ, о чём мечтал с детства. С командой «Сент-Луис Блюз» он подписал трёхлетний контракт новичка. Структура контракта такова, что Тарасенко получит $0,9 млн за сезон, если будет играть в НХЛ, и лишь $67,5 тысячи, если его отправят в фарм-клуб. Если же форвард выполнит определённые условия в «Сент-Луисе» — например, войдёт в тройку лучших снайперов клуба, — то получит ещё $0,85 млн в виде бонусов. Но агент хоккеиста Алексей Дементьев отказался сообщать, за что именно положены бонусы Тарасенко.

После окончания локаута Тарасенко уехал за океан, где в первом же матче забросил две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз». По итогам января он был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. В своём первом сезоне Владимир набрал 19 очков (8+11) в 38 матчах.

В своём втором сезоне Владимир набрал 43 очка (21+22), разделил четвёртое-пятое место в клубе по голам и третье-четвёртое место по показателю полезности (+20). В шести матчах плей-офф он забил 4 гола и стал лучшим снайпером команды.

С начала сезона 2014/15 Тарасенко стал одним из лидеров клуба, показывая зрелую результативную игру. 28 октября 2014 года в матче против «Даллас Старз» он сделал свой первый в НХЛ хет-трик. 16 декабря в матче с «Лос-Анджелесом» форвард оформил второй хет-трик. Гол, забитый Владимиром в ноябре в ворота «Рейнджерс», был признан лучшим голом 2014 года в НХЛ и занял второе место в десятке лучших голов сезона. 25 января 2015 года Тарасенко принял участие в своём первом Матче всех звёзд НХЛ, в котором отметился четырьмя результативными передачами. Сезон Владимир закончил с 73 очками (37+36), он разделил пятое-восьмое места в лиге по заброшенным шайбам, стал десятым по очкам и седьмым по показателю полезности. В составе «Сент-Луиса» он стал первым по голам, очкам и показателю полезности, при этом его количество очков стало лучшим результатом клуба с сезона 2002/03. В шести матчах плей-офф с «Миннесотой» Тарасенко забил шесть голов (при этом сделал хет-трик во втором матче серии). Всего за свои первые 12 матчей в плей-офф Владимир забил 10 голов, став первым игроком за 25 лет, кто добился такого результата. По итогам сезона 2014/15 Владимир Тарасенко вошёл во вторую сборную всех звёзд НХЛ.

7 июля 2015 года Тарасенко подписал новый контракт с «Блюз» сроком на 8 лет, на общую сумму $60 млн. В сезоне 2015/16 был лидером нападения «Блюз» и одним из самых результативных форвардов НХЛ, забросив 40 шайб и сделав 34 передачи в 80 матчах. Тарасенко стал четвёртым снайпером лиги, больше него забросили только Александр Овечкин (50), Патрик Кейн (46) и Джейми Бенн (41). По набранным очкам Владимир стал 12-м в НХЛ и лучшим в команде, второй бомбардир «Сент-Луиса» Александр Стин набрал 52 очка в 67 матчах. «Сент-Луис» занял второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «блюзмены» в семи матчах переиграли обладателя Кубка Стэнли предыдущего сезона «Чикаго Блэкхокс» (Тарасенко набрал в этой серии 6 очков), во втором раунде также в семи матчах ими был остановлен победитель Восточной конференции «Даллас» (5 очков Тарасенко). В финале конференции против «Сан-Хосе Шаркс» защитники «Акул» Марк-Эдуар Власик и Брент Бёрнс смогли остановить «Сент-Луис», Владимир забросил лишь 2 шайбы в серии, причем обе были заброшены в 6-ом матче в 3 периоде, когда «Блюз» проигрывали со счётом 0:4. «Сент-Луис» уступил в этой игре 2:5 и в серии 2-4.

В сезоне 2016/17 Тарасенко вновь стал лучшим бомбардиром и снайпером команды и помог команде пробиться в плей-офф. В плей-офф «Сент-Луис» проиграл во 2-м раунде «Нэшвилл Предаторз» 2-4 в серии., а Владимир отметился 3 шайбами (одна победная) и 6 очками.

Сезон 2017/18 стал неудачным для Тарасенко. Впервые с сезона 2013/14 Владимир не стал лучшим бомбардиром команды, уступив лидерство Брэйдену Шенну (70 очков), а «Сент-Луис» не смог пробиться в плей-офф. При этом в решающем и последнем матче сезона, в котором «Блюз» играли против «Колорадо Эвеланш» (достаточно было не проиграть в основное время, чтобы пробиться в плей-офф),Тарасенко получил травму руки и провёл на площадке лишь 2 мин 20 сек.

В сезоне 2018/19 Владимир впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли, забросив в розыгрыше кубка 11 шайб и отдав 5 голевых передач. В августе 2019 Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск.
 
В сезонах 2019/20 и 2020/21 из-за травмы Тарасенко играл мало, проведя в сумме всего 34 матча в регулярном чемпионате.

В сезоне 2021/22 оправился от травм, сумел вернуться на свой уровень и впервые в карьере в НХЛ преодолел отметку 80 очков за сезон: в 75 матчах Тарасенко набрал 82 очка (34+48). По ходу сезона стал 11-м россиянином в НХЛ, забросившим 250 шайб в регулярных чемпионатах. В плей-офф в 12 матчах набрал 9 очков (6+3), но «Сент-Луис» вылетел во втором раунде.

Первую половину сезона 2022/23 Тарасенко провёл в составе «Блюз», где в 38 матча набрал 29 (10+19) очков и был приглашён на матч всех звёзд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» 
После перерыва в чемпионате, 9 февраля, Тарасенко и его одноклубник Нико Миккола были обменяны в «Нью-Йорк Рейнджерс» на Сэмми Блэя, Хантера Скиннера и два условных драфт-пика. За новый клуб Тарасенко дебютировал 10 февраля 2023 года в матче против «Сиэтл Кракен», в котором отметился заброшенной шайбой на 3-й минуте встречи.

Сборная 

Владимир Тарасенко играл за юношескую сборную России на юниорском чемпионате мира 2009 года, где вошёл в символическую тройку лучших игроков турнира и стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 8 шайб и сделав 7 передач. В 2010 году Владимир был членом сборной России на молодёжном чемпионате мира 2010 года, где в 6 играх набрал 5 очков (забросил 4 шайбы и сделал одну голевую передачу), при этом сборная выступила неудачно, заняв 6 место.

На молодёжном чемпионате мира 2011 года Владимир был капитаном сборной и принял участие в 7 матчах, набрав 11 очков (второе-третье места в списке бомбардиров). Вместе с командой он стал чемпионом мира, забив третий гол канадцам в драматичном финале, когда сборная России, проигрывая после второго периода 0:3, смогла переломить ход игры и выиграть 5:3.

В апреле того же 2011 года впервые был вызван во взрослую сборную на товарищеские игры и последний этап Еврохоккейтура. Однако с первой попытки громко заявить о себе не получилось: за 5 сыгранных матчей он смог лишь однажды поразить ворота в товарищеской игре со сборной Италии. В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 2011 года. Забил последнюю шайбу в матче за третье место, однако для победы её не хватило. Сам турнир сборной явно не удался — 5 поражений в 9 матчах.

На победный чемпионат мира 2012 года Владимир отправился вместе с командой, но участия в соревнованиях принять не сумел, так как тренерский штаб сборной России не включил его в окончательную заявку на турнир. Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов объяснил своё решение плохой готовностью игрока к предстоящему турниру. После прибытия Александра Овечкина и Александра Сёмина Тарасенко покинул расположение команды в Стокгольме, окончательно потеряв шансы на попадание в состав команды.

Выступал в составе сборной России на Олимпиаде 2014 в Сочи, в пяти матчах набрал одно очко (сделал одну голевую передачу). В чемпионате мира 2014 года игрок участия не принял из-за не до конца залеченной травмы. Наконец, на чемпионате мира 2015 года он впервые стал обладателем наград со взрослой сборной, получив серебряные медали. В 9 матчах турнира Владимир набрал 7 очков (4+3).

Вне льда 
1 июля 2015 года женился на Яне Бесединой, у которой от предыдущего брака есть сын Марк. 17 мая 2016 года у пары родился сын Александр. В июне 2019 года у пары родился второй сын.

23 июня 2016 года стал лицом компьютерной игры NHL 17 от студии Electronic Arts.

Статистика

Клубная карьера

Сборная

Достижения

Командные 
Сборная

НХЛ

Личные 
КХЛ

НХЛ

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Мастера спорта России
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ